Llombai kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llombai (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Llombai (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar